Глебова Елена Сергеевна (род. 19 января 1981, Горишние Плавни) — украинская легкоатлетка-паралимпийка, специализирующаяся в спринте, Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, Чемпионка Европы, двукратная Чемпионка Мира, рекордсменка Европы и Мира, финалистка летних Паралимпийских игр 2012 и 2016

Биография 
Мастер спорта Украины международного класса. Многократная Чемпионка Украины 2011—2016 годов.

Чемпионка Европы 2012 года в беге на 100 м и вице-чемпионка в беге на 400 м.
В беге на 100м Елена Глебова установила рекорд Европы , пробежав в финале с результатом 12,40.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике (МПК) 2013 в Лионе стал успешен для Елены Глебовой, и ей удалось дважды стать чемпионкой:
в беге на 100 м, установив новый рекорд Чемпионата мира  с результатом 12.32 и в беге на 400 м с результатом 56,76, установив личный рекорд .

Участница и финалистка ХІV летних Паралимпийских игр в Лондоне 2012 в беге на 100  и 400м.

За значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения и высокие спортивные результаты показанные в составе национальной сборной команды Украины на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне отмечена отличием председателя Днепропетровской облгосадминистрации  - нагрудным знаком «За развитие региона». 

Участница и финалистка XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро в беге на 100  и 400м.

В августе 2017 стартовала на Чемпионате мира по легкой атлетике (МПК) в Лондоне на диcтанциях 100 м, 200 м и 400 м, установив личный рекорд на дистанции 200 м с результатом 25.41 ..

Тренер в беговом клубе «Start Dnipro».

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года